Очко в хоккее с шайбой — условная награда, которую получает во время матча любой игрок, забрасывающий шайбу в ворота противника или отдающий голевую передачу. Количество шайб и голевых передач суммарно составляют общее количество очков, набранных игроком во время матча или сезона (эта система иначе называется «гол+пас»). Наиболее результативные игроки (набравшие наибольшее количество очков) по итогам матча или чемпионата получают призы. Так, в НХЛ лучшему бомбардиру вручается Арт Росс Трофи.

В КХЛ существуют три награды для игроков: по итогам регулярного чемпионата лучший бомбардир награждается призом «Самому результативному игроку», защитник с наибольшим количеством набранных очков получает аналогичный приз «Самый результативный защитник», а лучший бомбардир этапа плей-офф получает приз «Мастер плей-офф».

Ссылки 
 Правило 78 регламента НХЛ «Голы»  

Хоккейная терминология